Strahlen steht für

 die Strahlen (Mehrzahl von Strahl)
 das Strahlen (Strahltechnik)

Siehe auch:
 Strahlung